Лойянгалани () –  населённый пункт, расположенный на юго-восточном побережье  озера Туркана в  Кении. Название в переводе с языка самбуру означает «край деревьев» .  Количество проживающих – 5117 человек. Основное население – четыре народности, образующие содружество МОСАРЕТУ (по первым двум буквам из названия каждого):  эль-моло,  самбуру,  рендилле и  туркана. Единственный общественный транспорт, соединяющий поселение с большой землёй – грузовики, доставляющие товары народного потребления (в основном, крупы и бутылочные напитки) и увозящие назад рыбу, добычей которой славятся эти места. Имеется взлётно-посадочная полоса.

События
Узнав об условиях в Кибере и Лойянгалани, создатели фильма «Преданный садовник» основали , помогающий местным жителям.

В 2008 году в Лойянгалани открылся первый и единственный Музей пустыни, где представлены предметы культуры и быта восьми племён, проживающих в регионе. В том же году состоялся первый фестиваль, посвящённый традициям народов, населяющих берега озера Туркана. Фестиваль длился 3 дня, в течение которых можно было увидеть красочные выступления представителей местных народов:  эль-моло,  самбуру, габра,  рендилле, ватта,  дасанеч, покот и  туркана.

Примечания

Ссылки 
 magikkenia: Лойянгалани
mindat: Loiyangalani (Loyangalani), Marasabit County, Kenya
kenya-and-beyond: Loiyangalani Desert Museum

Города Кении